Рейс 401:
 Рейс 401 Eastern Air Lines
 Рейс 401 Аэрофлота